Lapschin ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Olegowitsch Lapschin (* 1963), weißrussischer Leichtathlet
 Jaropolk Leonidowitsch Lapschin (1920–2011), sowjetischer Regisseur 
 Michail Iwanowitsch Lapschin (1934–2006), russischer Politiker
 Nikolai Fjodorowitsch Lapschin (1888–1942), russischer Künstler
 Timofei Alexejewitsch Lapschin (* 1988), russisch-südkoreanischer Biathlet